

Процесори для настільних комп'ютерів

«Zosma» (степінг E0, 45 нм, чотирьохядерні) 
 Чіп є тим самим Thuban з відключеними двома ядрами і L3 кешем.
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V, Turbo Core (аналог Intel Turbo Boost від AMD)
 Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-8500, DDR3 SDRAM з частотою до PC3-10600 (Тільки на Socket AM3)

«Propus» (степінги C2/C3, 45 нм, чотирьохядерні)
 Чіп є тим самим Deneb з відключеними L3 кешем.
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-8500 (DDR2-1066 МГц), DDR3 SDRAM з частотою до PC3-10600 (DDR3-1333 MHz) (виключно Socket AM3)

 «Rana» (степінги C2/C3, 45 нм, трьохядерні) 
 Є чіпами від Propus або Deneb з відключеним одним ядром
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet ,AMD-V Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-8500 (DDR2-1066 МГц), DDR3 SDRAM з частотою до PC3-10600 (DDR3-1333 MHz) (виключно Socket AM3)

 «Regor» (степінги C2/C3, 45 нм, двохядерні) 
 Деякі з них є чіпами від Propus або Deneb з відключеними двома ядрами
 Більшість процесорів на базі Regor мають подвійний кеш-пам’ять L2 на ядро (1 МБ), ніж інші процесори Athlon II і Phenom II.
 Архітектура процесорів, основних на Regor, дуже подібна до Phenom II. Тим не менш, архітектура процесору розроблена з нуля як двохядерна, і без L3-кешу.
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet ,AMD-V Процесор 250U не підтримує AMD-V
 Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-8500 (DDR2-1066 МГц), DDR3 SDRAM з частотою до PC3-10600 (DDR3-1333 MHz) (виключно Socket AM3)

 «Sargas» (45 нм, одноядерні) 

 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet ,AMD-V Підтримка пам'яті: DDR2 SDRAM з частотою до PC2-6400, DDR3 SDRAM з частотою до PC3-8500 (DDR3-1333 MHz)

 "Llano" (B0, 32 нм) 
 Socket FM1
 ЦП: K10 (або Husky або K10.5) без ядер кешу L3 з оновленою архітектурою, відомою як StarsКеш L1: 64 КБ даних на ядро і 64 КБ інструкцій на ядро
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet ,AMD-VПідтримка до чотирьох DIMM планок DDR3-1866
 Інтегрований контролер PCIe 2.0 

 Мобільні процесори 

 Athlon II (на основі Phenom) 
 «Caspian» (45 нм, двохядерні) 
 Заснований на мікроархітектурі AMD K10
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V FPU лише 64 бітні

 Athlon II (на основі Phenom II) 

 «Champlain» (45 нм, двохядерні) 
 Заснований на мікроархітектурі AMD K10
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V Підтримка пам'яті: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM
 FPU лише 64 бітні

 Athlon II Neo (на основі Phenom II) 
 Заснований на мікроархітектурі AMD K10
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Розширений 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V''
 Підтримка пам'яті: DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM
 FPU лише 64 бітні

«Geneva» (45 нм, двохядерні)

«Geneva» (45 нм, одноядерні)

Примітки

Див. також 
 AMD Phenom
 Athlon II
 AMD K10
 Порівняння процесорів AMD
 Список мікропроцесорів AMD

Джерела 

Процесори AMD
Списки мікропроцесорів